Volturno – fiume dell'Italia centro-meridionale, presso cui si svolse l'omonima battaglia.
Volturno – divinità romana.
Volturno – nome di persona.